

Білорусь 
 Дятлово — місто в  Гродненській області, адміністративний центр  Дятловського району

 У  Вітебській області:
  Дятлово — село в Оршанському районі
 Дятлово — село в  Бешенковицькому районі